Czech steht für:

 vereinfachend für Tschechien
 Czech Airlines, tschechische Fluggesellschaft
 Czech Traded Index, Real-Time-Index tschechischer Aktien der Wiener Börse
 Czechvar, nordamerikanischer Markenname der tschechischen Budweiser-Brauerei
 Gabriel Czech, Auto-Fabrik Mährisch-Ostrau, ehemaliger Automobilhersteller

Czech (Transkription von Čech) ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Czech (* 1981), österreichischer Handballspieler
 Arnošt Czech Czechenherz (1878–1951), tschechischer Schriftsteller, Poet, Dramatiker und Übersetzer
 Bronisław Czech (1908–1944), polnischer Skisportler
 Christopher Czech (* 1989), deutscher Kanute
 Danuta Czech (1922–2004), polnische Autorin
 Emil Czech (1862–1929), österreichischer Maler aus Mähren
 Erich Czech (1890–1966), österreichischer Journalist
 Hans-Jörg Czech (* 1966), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Hermann Czech (* 1936), österreichischer Architekt
 Herwig Czech (* 1974), österreichischer Medizinhistoriker
 Ilse Czech-Kuckhoff (Pseudonym Ilse Paul-Czech; 1908–1982), deutsche Schriftstellerin
 Josef Czech (1891; † unbekannt), sudetendeutscher Jurist und Landrat
 Klaus Horstmann-Czech (1943–2022), deutscher Bildhauer
 Ludwig Czech (1870–1942), tschechischer Politiker und Opfer des Nationalsozialismus
 Matthias Czech (* 1975), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD); Abgeordneter der 20. Hamburgischen Bürgerschaft
 Rita Czech-Blasel (* 1934), deutsche Skilangläuferin
 Rudolf Czech (1930–1975), polnischer Eishockeyspieler
 Susanne Czech-Winkelmann (* 20. Jahrhundert), deutsche Ökonomin

Siehe auch:
 Čech (Begriffsklärung)
 Czéh
 Čeh
 Zech